Oznaczenie ICAO dla portu lotniczego Poznań-Ławica
 Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin (ang. European and Mediterranean Plant Protection Organization)
 Prokuratura Europejska (ang. European Public Prosecutor's Office)